Miejscowości w USA:
 North Randall – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
Gminy w USA:
 North Randall (ang. North Randall Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas